Никита Игоревич Рочев (; 6 ноября 1992) — белорусский футболист, защитник клуба «Крумкачи».

Карьера 
С шести лет начал заниматься футболом в СДЮШОР-76 г. Москвы. Первыми тренерами были Маликов Алексей Васильевич и Селиванов Александр Александрович. В 17-летнем возрасте стал игроком дубля БАТЭ. В составе дубля БАТЭ стал чемпионом среди дублей в 2012 году. В 2012 году вместе с Евгением Шикавкой были отданы в аренду ФК «Полоцк». Проиграв там 3 месяца, ребята вернулись в БАТЭ.

В 2013 марте года подписал трёхлетнее соглашение со «Слуцком». В составе «Слуцка» стал победителем первой лиги. В 2014 на правах аренды выступал за «Ислочь», позже по обоюдному согласию расторг контракт со «Слуцком» и стал полноправным игроком «Ислочи». В феврале 2016 года продлил соглашение с клубом. 10 января 2017 года покинул клуб в связи с окончанием контракта.

В межсезонье проходил просмотр в «Слуцке», но закрепиться в этом клубе у него не получилось. 13 марта 2017 года вернулся в «Ислочь» и подписал однолетний контракт. В августе по соглашению сторон покинул команду и вскоре стал игроком «Лиды». По окончании сезона в ноябре 2017 года покинул клуб.

В марте 2018 года присоединился к латвийскому клубу «Валмиера», однако позднее вернулся в Белоруссию и стал игроком «Чисти». В июле перешёл в словацкий «Партизан». В январе 2020 года покинул клуб.

В марте 2020 года стал игроком бобруйской «Белшины», в июле покинул команду и перешёл в «Крумкачи», где стал выходить преимущественно в стартовом составе. В январе 2021 года продлил контракт со столичным клубом.

Вызывался в состав молодёжной сборной Белоруссии. В составе молодёжной сборной занял третье место Кубке Содружества.

Достижения 
 БАТЭ (дубль)
 Чемпион среди команд дублирующих составов: 2013
 «Слуцк»
 Победитель Первой лиги: 2013
 «Ислочь»
 Победитель Первой лиги: 2015
 Молодёжная сборная
 Бронзовый призёр Кубка Содружества: 2013

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Полоцк»
Игроки ФК «Слуцк»
Игроки ФК «Ислочь»
Игроки ФК «Лида»
Игроки ФК «Андердог»
Игроки ФК «Партизан» Бардеёв
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Крумкачи»